Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (angolul: Sovereign Order Of Saint John Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priores) röviden "Szuverén Máltai Lovagrend-KMFAP, az egyik legősibb ispotályos rendnek hódol, amelyet a 11. század közepén alapítottak Jeruzsálemben. A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége azonban a Máltai lovagrendhez jogilag nem kötődik, és az eredeti Máltai lovagrend mereven elhatárolódnak az általuk „utánzó"-nak nevezett szervezetektől, amelyeknek nincsen meg a kontinuitásuk a történelmi Lovagrenddel, és amelyek legitimitását a Szentszék nem ismeri el.

A lovagrend 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége, (röviden "Szuverén Máltai Lovagrend - KMFAP")
A közel ezer-éves világszerte elismert történelmi- nemzetközi Máltai Lovagrend ihlette, vagyis nem azonos a Máltai Lovagrendel, és a Málta Lovagrend szerint egyeseket megtéveszthet a név hasonlósága. New York Államban lett bejegyezve 1977-ben. Háromezer lovagja és dámája több, mint 70 országban tevékenykedik.
Élén Nagymester áll, aki jelenleg a portugál José Herceg, helyettese az altábornagyi rangú magyar Popper György, aki egyben a Rendi Szövetségen belüli Szuverén Ciprusi Rend ügyvezető nagykancellárja.

A rend magyar nyelvi nagyperjelsége 

A világ minden országában élő mintegy száz főnyi magyar nyelvű dáma és lovag tartozik e nagyperjelséghez, amelynek vezetője Dr. Popper György a Ciprusi Nagy Nyakék Lovagja, nagyperjel helyettes: Bánó István GCKM és Nagy János GCKC.Közép Magyarország Perjele Szölősi Attila KM, területi vezető (Bailiff): Dr. Milesz Sándor - Nagykereszt Lovagja, Dr. Czapáry Martincsevics András - lovag nagytiszt.

A rendi állam 

A lovagi állam elnöke a mindenkori Nagymester. Az állam rendelkezik alkotmánnyal és van kormánya, melynek miniszterelnöke a mindenkori nagymester-helyettes, jelenleg a magyar Dr. Popper György.
Jelenleg a kormány tagjai között miniszteri rangban amerikai, portugál, olasz, holland, román, kanadai és más eredeti állampolgárságú Dámák és Lovagok találhatóak.

A lovagi egyesület (civil szervezet) 

A rend felavatott lovagjai a világ számos országában a humanitárius és egyéb tevékenység jogszerű gyakorlása elősegítésére - az adott országok törvényei alapján helyi szervezeteket jegyeztettek be, így Magyarországon a "Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége - Magyarországi Lovagjai" nevű közhasznú országos egyesületet. A szervezet rövid neve: Máltai Lovagok Magyar Egyesülete.
Az egyesület elnöke Dr. Popper György, helyettese Nagy János.

A Magyar Nagyperjelség szerkezeti struktúrája 

Nagyperjel: His Grace Prof. Popper György, KGC

Nagyperjel helyettesei: Sir Báno István és Sir Nagy János

Magyarország területén 1 Perjelség és 3 Bailiwick (lovagrendi régió) működik, amelyeket a következő Bailiff-ek (régióvezetők) vezetnek:

Közép Magyarországi Perjelség Perjele: Sir Szöllősi Ferenc Attila KCM

Budapesti Bailiff: Sir Dr. Milesz Sándor, KCM

Budapesten és Pest megyében lakó Dáma és Lovagtársaink tartoznak hozzá.

Észak-Magyarországi Bailiff: Sir Dr. Czapáry-Martincsevics András, KCM

- Fejér, Somogy, Baranya, Tolna, Bács – Kiskun, Csongrád, Békés, Jász – Nagykun – Szolnok, Hajdú – Bihar megyékben lakó
Dáma és Lovagtársaink tartoznak hozzá.
Zala, Vas, Veszprém, Győr–Moson–Sopron, Komárom–Esztergom, Nógrá

Történelme 
A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend az egyik legősibb ispotályos rend, amelyet 1050 körül Jeruzsálemben alapítottak.

A lovagrend közel ezeréves története során többször kényszerült vándorolni és új hazát keresni. Jeruzsálemből előbb Ciprusra, majd Rodoszra telepedett. 1308-ban Rodoszon jött létre a ma is élő, szuverén lovagrendi állam. Az 1500-as években megkapta Málta szigetét, ami egészen a napóleoni háborúkig otthona volt. Napóleon elűzte a lovagokat Máltáról és jóllehet az 1802-es Amiens-i Szerződés visszaadta a lovagrendnek Máltát, azt gyakorlatilag sohasem tudták visszaszerezni, a szerződés ugyanakkor elismeri a rend szuverenitását, önálló államiságát.

A történelmi megrázkódtatások, különösen pedig Málta szigetének elvesztése mély nyomokat hagytak a lovagrendben. A Napóleon elől menekülő lovagok egy része I. Pál orosz cárnál talált oltalomra, mások autonóm perjelségekbe szerveződtek. Vita volt arról is, hogy a cár, mint ortodox vallású lehet-e nagymester. I.Pál cár halála után (1801) örökösei nem is kívánták tovább viselni a nagymesteri rangot.

VII. Piusz pápa 1803-ban Giovanni Battista Tommasit nevezte ki nagymesterré, de ennek 1803-ban bekövetkezett halála után nem voltak meg a feltételek egy új nagymester megválasztásához, így helytartók kormányozták a szétszakadt és legyöngült  rendet. Egyetlen extraterritoriális székhelyük a régi római nagykövetségük volt, amelyet a pápa visszaadott 1834-ben. Lassanként a különböző nemzeti csoportulások újraéledtek, új tagsági struktúrát és ispotályosi feladatokat találva maguknak; 1879-ben lett új nagymestere a rendnek.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége (rövidített, angol nevén: Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priories, KMFAP) története e gyökerekhez nyúlik vissza és nézetrendszere e hagyományokra épül.
A lovagrend székhelye 1909 óta az Amerikai Egyesült Államokban van, ahol 1977-ben modernkori bejegyzésére is sor került. Hivatalos nyelve az angol és vagy francia, saját diplomata útlevéllel rendelkezik és hetven országban több mint 3000 tagja van.  Államformáját tekintve monarchia, amit a nagymester vezet. Mindkettőt élethosszig tartóan választják vagy, ha uralkodó ház tagja, akkor örökletes címen kinevezik. A lovagrendet jelenleg a portugál Sir José Cosmelli gróf, nagymester, államfő.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége az SMOMtól eltérően nem vallási alapon szerveződik, bár Ökumenikus Tanácsa révén jó kapcsolatot ápol a különböző felekezetekkel. A tagfelvétel során nem alkalmaz faji, vallási, nemi, vagy bármilyen egyéb megkülönböztetést, követelményrendszere ma is azonos az évszázadok során kialakult nézetrendszerrel. Fő küldetése változatlanul humanitárius jellegű: a betegek, elesettek, szegények ápolása és támogatása. Megőrizve ispotályos jellegét számos új területen indított olyan új programokat, amelyek illeszkednek a mai kor követelményeihez.

A nagymester/régens munkáját erős nemzetközi miniszteri kabinet segíti, amely miniszterekből és államtitkárokból áll. A lovagrend jellegéből fakadóan a nagymesternek/régensnek van végső döntési joga bármely kérdésben. Őt illeti meg a dámák és a lovagok avatása, rangok és kitüntetések adományozása, a külügyminiszter javaslatára ő nevezi ki a nagyköveteket. A lovagrend az ősi hagyományokat követve nyelvi (langue) struktúrában építkezik: jelenleg négy nagyperjelség, két perjelség, továbbá számos kommandatúra és bailiwick működik szerte a világban. A lovagrend teljes jogú tagja a Szuverén Ciprusi Rend.

A KMFAP és az SMOM viszonyával sok bírósági döntés is foglalkozik. Egyikük, amely a KMFAP javára dőlt el, 1955-ben történt: 1954. február 6-án az Autonóm Perjelségek Szövetségének Nagytanácsa nagymesterré választotta a Svernik-Starolessve és a Bean-Toulouse kommandatúrák örökös parancsnokát, H.R. & I.H. Nicholas de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille herceget. Egy olasz bíróság 1955. június 25-én hozott döntésében elismerte Nicholas de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille herceget Ciprus és Jeruzsálem királyi és császári hercegeként, e dinasztia valamennyi szuverén jogának örököseként és a jeruzsálemi Szent János, máltainak nevezett rend egyesült autonóm perjelségeinek "Jus Sanguinis, Magestatis et Honorum" nagymestereként. A bírósági döntés világos megkülönböztetést tesz a Szuverén Máltai Lovagrend, az SMOM, és az Autonóm Perjelségek Szövetsége között, kimondva: "A Kardinálisok Bíróságának végül is az állt szándékában, hogy csak az új pápai intézménnyel kapcsolatosan hozzon határozatot, nem pedig az összes perjelség által képviselt ősi renddel kapcsolatosan, amelyek az említett határozatot követően úgy döntöttek, hogy lefolytatják új nagymesterük jelölését és 1954. február 6-án az említett méltóságra az ősi Ardennes-Lorena dinasztia sarját, Nicholas de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille herceget jelölték."

2002. december 7-én az olaszországi Bologna városában megrendezett lovagavatási ceremónia keretében ? His Beatitude Dom Lorenzo a Lovagrend Régense, Őexcellenciája Sir José Cosmelli úrnak, a Régens Általános Helyettesének a Nagy-nyakék lovagja címet adományozta és bejelentette, hogy unokatestvéri jogon kinevezi őt a Szuverén Ciprusi Rend és a Villedieu-i Szentháromság Nagyperjelség örökös utódjának.

2005. október 22-én, néhány évvel az előző Nagymester, Őeminenciája De Valich érsek-gróf halálát követően, a magyarországi Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett avatási szertartáson Őeminenciáját His Beatitude Dom Lorenzo-t kikiáltották a Szövetség Nagymesterévé. Még ugyanazon a napon egy Magisztrátusi rendeletben kimondták az Interregnum időszakának befejeződését. Őeminenciája His Beatitude Dom Lorenzo O.S.B 2005. november 14-én szélütés következtében elhunyt a New York-i Saint Vincent kórházban. A Szövetség alkotmánya szerint 2006. február 12-én, az utódválasztási szándékkal összehívott és az összes tag által képviselt Nagy Tanácsi gyűlésen ? amelyet Lisszabonban, Portugáliában tartottak ? Őexcellenciája José Manuel Cosmelli gróf urat GCC, a Rendi Állam nagymesterének általános helyettesét egyhangú szavazással megválasztották His Beatitude Dom Lorenzo OSB utódjának, örökösének, aki a Lovagrend Régense lett. Az új Régens, Őeminenciája José Cosmelli gróf KGC, a 2006. február 20-án kiadott 01/06-os Magisztrátusi rendeletében kinevezte Őexcellenciája Popper György GCKM a Lovagrend Régensének általános helyettesévé. Mindketten hatalmas munkával láttak neki, hogy átszervezzék a Rendi Állam kormányát és korszerűsítsék a Szuverén Lovagrend felépítését, szerkezetét. Ugyanazon a napon a 01A/06 Magisztrátusi rendeletében Őeminenciája, a Régens megújította a Szuverén Ciprusi Rendet (tagjai a Kard és Csend Lovagjaiként is ismertek), amely a Szövetség egyik teljes jogú, autonóm tagja. Az így helyreállított Rend, visszakapta az eredetileg reá háruló történelmi feladatait, kötelességeit, amellyel a mai korban sikeresen járulhat hozzá a világ biztonságának erősödéséhez, teljesítve ezzel a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Lovagrend (közismert nevén Máltai Lovagrend) történelmi múltú katonai hivatását, funkcióját. Ezután a Régens a Szuverén Ciprusi Rend Ügyvezető Nagykancellár címét adományozta őexcellenciája Popper György, a Régens általános helyettesének, és átadta a tisztséget jelképező Grand Collart, azaz a Nagy Nyakéket. (A címmel együtt jár a His Grace Őkegyelmessége megszólítás is.)

2006. szeptember 16-án, Magyarországon a Régens kinevezte az új alapítású Ökumenikus Tanács első tagjait, akik a Tanácson belül a különféle vallásokat képviselik: a Római katolikus vallást, a Keresztény Protestáns vallást, a Zsidó Hitet és az Örök Élet Egyháza által összefogott kisebb vallásokat. Nemrég a muzulmán vallás képviselője is az Ökumenikus Tanács tagja lett.

2007. november 15-én, a Nagy Tanács újabb ülésére került sor Budapesten. A hatályos jogrendnek megfelelően összehívták a Nagy Tanács összes tagját. Az ülésen a tagok 93%-a képviseltette magát, s a Nagy Tanács úgy határozott, hogy összevonják a Nagy Tanácsot és a Magiszteri Tanácsot és így megalakítják a Nagy Magiszteri Tanácsot ugyanazzal a széles hatáskörrel, amivel az előző Nagy Tanács is rendelkezett. His Grace Popper György altábornagy javaslatának megfelelően a Nagy Tanács tagjai értékelték a Lovagi Állam kormánya elmúlt kétévi eredményeit, és egyhangúlag, taps kíséretében Őeminenciáját a Régens Jose grófot a Lovagrend Nagymesterévé választották a 2006. február 12-i utódválasztó tanácsülés határozata értelmében. (A Máltai Lovagrend Nagymestere uralkodó hercegi cím viselésére jogosult.)

A Szövetség Alkotmányozó levelét amelyet utoljára 1994-ben módosítottak, a Lovagrend vezetősége felülvizsgálta, aktualizálta, elvégezte a szükséges változtatásokat és folyamatosan kiegészíti az új rendelkezésekkel.
A Szuverén Lovagrend és a Lovagi Állam növekvő presztízse és hitelessége következtében, s az általa irányított és végzett aktív humanitárius tevékenység és jelentős támogatás által, amelyet a társadalmi fejlődés és a kultúra területén folytat a világ különböző térségeiben, továbbá tagjai értékes egészségügyi és életmentő munkája eredményeképpen jelentős kapcsolatokat alakított ki több tekintélyes Lovagrenddel, szervezettel, intézménnyel. Ilyen hivatalos kapcsolat jött létre a nemzetközi státuszú Pro Concordatia Populorum Renddel. Baráti és együttműködési megállapodás aláírására került sor a spanyolországi Ökumenikus Szent János Lovagrenddel és az Ordo Hungariae, a történelmi Magyar Renddel, A Római Sas renddel, a Szuverén Bene Merenti Renddel , a Szent Lázár renddel vagy a CSLI-vel.  Továbbá olyan együttműködési forma is lehetséges, mint a Máltai Hórusz Egyházi Szerzetesrend vagy a Szent Gellért rend esetében, amely tevékenységét a Lovagrend pártfogása alatt végzi.

A KMFAP tevékenységében a közép-kelet európai történelmi átalakulás nyomán új fejezet kezdődött. Lehetőség nyílt arra, hogy a lovagrend ezekben az országokban is tevékenykedjen. Erre egyre növekvő igény is van, hiszen a piacgazdaságra való áttéréssel szinte egy időben a szegénység, a munkanélküliség és a hajléktalanok ezrei is megjelentek.

A KMFAP jelentős erőfeszítéseket tesz európai és ázsiai kapcsolatainak fejlesztésére és kapcsolatokat keres a jelentősebb nemzetközi szervezetekkel is, alapvetően megőrizve afrikai jelenlétét. Programját a kor követelményeihez igazította: a történelmileg kialakult ispotályos és katonai funkciók ma a korszerű gyógyítás mellett olyan világméretű kérdésekkel is foglalkoznak, mint a nemzetközi terrorizmus és a kábítószer elleni harc, a katasztrófaelhárítás. A lovagrend Femeraid International néven nemzetközi segélyszolgálatot működtet. Fokozódó nemzetközi szerepvállalása új dimenziókat nyithat meg a nemzetközi humanitárius, gazdasági, kül- és biztonságpolitikai együttműködésben.

Humanitárius tevékenységük 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége jellegét tekintve humanitárius lovagrend. Fő küldetése - az ispotályos szolgálat - évszázadokon át fennmaradt és azt úgy művelték, hogy mindig megfelelt az adott történelmi korszak legmagasabb követelményeinek. Ennek tudható be, hogy szuverén lovagrendünk ma a XXI. század kihívásaira és alapkövetelményeire alapozza humanitárius munkáját. Rendünk a közelmúltban mindkét fő tevékenységét - az ispotályos és a katonai szolgálatot egyaránt - megújította, és a katonai tevékenység korszerű értelmezést kapott: mégpedig a biztonság újszerű felfogása szerint. Ez magában foglalja a globalizálódó világ valamennyi idevágó szempontját, így például a szélesebb értelemben vett biztonsági szolgálatokat (személy- és vagyonvédelem), a drogprevenciót, a terrorizmus elleni harcot, a természeti csapások és katasztrófák megelőzését és következményeik elhárítását, az életmentő akciókat, a rendkívüli helyzetekben nyújtott egészségügyi szolgálatot, valamint mindezek oktatását és a szakemberek kiképzését is.

Tevékenységük, amelyet különböző szinteken, eltérő földrajzi, kulturális és gazdasági körülmények között végeznek, összesen négy kontinensre terjed ki. Hagyományos diplomáciai misszióik elsősorban Afrika legrászorultabb országaiban működnek (Angola, Kongói Demokratikus Köztársaság, Bissau-Guinea, São Tomé és Príncipe, Ghana, Sierral Leone, Benin, Gambia,Közép Afrikai Köztársaság,Brazaville Kongo, stb. ), ahol humanitárius munkájuk átfogja az alapvető szükségleteket: segítik a szegényeket, az elesetteket, a betegeket, a rászorulókat és a csüggedőket. Orvosaik és önkénteseik rendszeres ellátást nyújtanak a rászorulóknak, orvosi felszereléseket adományoznak és a helyi lakosok részére elsősegély tanfolyamokat szerveznek.

Mentőalakulatokkal rendelkeznek, amelyek légi mentőszolgálatot is teljesítenek. Ezeket a szolgáltatásokat szeretnék kiterjeszteni Ázsia és Latin-Amerika több országára is. Az alkalmi adományozáson túl ezekkel az országokkal megbeszéléseket folytatnak a hosszú távú segélypolitikáról és a segélyek elosztásában való együttműködésről.

Humanitárius tevékenységük zászlóshajója kétséget kizáróan a Femeraid International nevű nemzetközi segélyszervezet, amelynek központja az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban van, ahol bejegyzett nem haszonelvű szervezetként működik. Egységei működnek Angolában, Csehországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Magyarországon, Szlovákiában,Máltán, Beninben  és Portugáliában. Tárgyalások folynak a bejegyzésről Albániában, Lettországban, Romániában és Szlovéniában. A Femeraid International nemzetközi operációs központot és európai kiképző központot működtet az olaszországi Salernóban az Olasz Nagyperjelséggel közösen.

Jóllehet, a Femeraid részese az általános humanitárius politika végrehajtásának, fő profilja mégis a természeti csapások és katasztrófák elhárítása, a mentés és az ezekkel kapcsolatos kiképzések megszervezése. Magyarországon 150 fős mentőosztag működik, korszerű felszereléssel, 24 órás ügyeletben. Tevékenységük egyaránt kiterjed a szokásos és a rendkívüli helyzetekre. Egyik jelentős bevetésük a legutóbbi dunai árvíz idején volt Magyarországon, de dolgoztak egységeik a csehországi árvíznél is. (A Femeraid magyarországi egységét Sir Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere alapította, jelenleg Sir Bakai Kristóf az ÖPVE és Budapesti Önkéntes Mentőszervezet elnöke vezeti.

Kapcsolódó szócikkek 
 Máltai lovagrend

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 http://www.kmfap.net
 http://www.kmfap.hu
 Saját szigetről álmodnak és zsíroskenyeret kennek a magyar lovagok – Origo, 2008. október 9.

Lovagrendek
Vitatott területek
Keresztes háborúk